Hermsen ist der Name von
Ernst Hermsen (1883–1946), deutscher Jurist
 Kit-Car Hermsen, ehemaliger deutscher Automobilhersteller